Vivarium steht für:

 Vivarium (Tierhaltung), Anlage zur Haltung von Tieren
 Vivarium Darmstadt (amtlich: Zoo Vivarium Darmstadt) ist ein kleiner Zoo bzw. Tiergarten in der südhessischen Stadt Darmstadt
 Vivarium (Prater), ehemaliges Schauaquarium und spätere Biologische Versuchsanstalt im Wiener Prater (bis 1945)
 Vivarium (Kloster), ehemaliges Gelehrtenkloster in Süditalien
 Vivarium (Zeitschrift), Zeitschrift für Philosophie- und Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance
 Vivarium, Originaltitel von Vivarium – Das Haus ihrer (Alp)Träume, Science-Fiction-Thriller von Lorcan Finnegan aus dem Jahr 2019